V soubojích 27. ročníku Slovenské fotbalové divize 1991/92 (jedna ze skupin 4. nejvyšší soutěže) se utkalo celkem 62 týmů rozdělených po čtyřech skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Skupina Bratislava 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Malackám byly v průběhu sezóny odečteny dva body

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Považanu Strážov byly v průběhu sezóny odečteny dva body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Új Szó (červen 1992) 

Slovenská fotbalová divize
Fotbal na Slovensku v roce 1991
Fotbal na Slovensku v roce 1992